

Sigle 
 Alice in Chains – gruppo musicale statunitense
 Anime International Company – studio di animazione giapponese
 Art Institute of Chicago – museo statunitense
 Association internationale de la couleur – Associazione internazionale del colore
 Associazione Italiana Celiachia
 Associazione Italiana Calciatori
 Associazione italiana castorini – associazione scout italiana
 Associazione italiana dei costituzionalisti
 Autorizzazione all'immissione in commercio – A.I.C. viene rilasciata dall'AIFA del Ministero della Salute
 Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica
 Aeronautical Information Circular – circolare di informazioni aeronautiche
 Akaike's Information Criterion – test di verifica delle informazioni di Akaike

Codici 
 AIC – codice vettore ICAO di Air India
 aic – codice ISO 639-3 della lingua ainbai